Der Škoda Grand Prix 1993 war ein Snooker-Turnier der Saison 1993/94, das vom 18. bis 31. Oktober 1993 im Hexagon Theatre von Reading stattfand. Das Turnier wurde im zehnten Jahr in Folge in der westlich von London gelegenen Stadt ausgetragen. Geändert hatte sich aber der Sponsor: Nach neun Jahren mit dem Tabakunternehmen Rothmans kam der Automobilhersteller Škoda zum Zug.

Bereits im Achtelfinale kam es zur Wiederauflage der vorjährigen Finalbegegnung. Ken Doherty revanchierte sich bei Jimmy White für die Niederlage 1992. Der Ire kam danach erneut ins Endspiel, doch auch diesmal konnte er nicht gewinnen. Peter Ebdon siegte gegen Doherty mit 9:6 und gewann seinen ersten Ranglistentitel.

Finalrunde 
64 Spieler traten zum Hauptturnier in Reading an. Die Top 32 der Weltrangliste waren gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich zuvor in der Qualifikation durchgesetzt hatten. Bis zum Halbfinale blieb der Spielmodus unverändert, das Finale wurde verkürzt und war in diesem Jahr nicht Best of 19, sondern wie schon das Halbfinale Best of 17.

Finale

Qualifikation 
551 Spieler hatten sich für den Grand Prix angemeldet. Zwischen dem 6. Juli und dem 11. September 1994 wurden 9 Qualifikationsrunden ausgetragen, um aus 519 Spielern 32 Spieler für das Hauptturnier auszuwählen. Diese 32 trafen dann in Reading auf die Top 32 der Weltrangliste.

Quellen 

1993
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Reading